Пётр Михайлович Решетников (, Бахсытский наслег, Якутская область — 8 сентября 1960, Якутск) — якутский советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР (1957).

Биография 
Пётр Михайлович Решетников родился а в Бахсытском наслеге (сейчас Чурапчинский улус (район), Якутия) в семье крестьянина-бедняка.

В 1927 году окончил Бахсытскую начальную школу. В 1929 году учился на курсах связистов в Якутске, но по состоянию здоровья вынужден был оставить учебу.

В 1932—1934 годах учился в студии при Якутском драматическом театре. После окончания студии вошёл в труппу Якутского национального театра (позже Якутский музыкально-драматический театр им. Ойунского, сейчас Саха академический театр имени П. А. Ойунского). За годы работы в театре сыграл 130 ролей в 103 пьесах, в основном был комедийным актёром. Был известен как создатель образа Ленина в спектаклях по пьесам «Человек с ружьем» Н. Погодина, «Незабываемый 1919-й» В. Вишневского и «Сайсары» С. Омоллона. Как режиссёр-постановщик поставил около 20 пьес.

В 1937—1938 годах учился в школе при Московском театре Революции (сейчас Московский академический театр имени Владимира Маяковского).

Выступал чтецом в концертах и на радио, был конферансье и исполнителем песен на театральных концертах.

Избирался депутатом Якутского городского Совета народных депутатов. Был председателем Якутского отделения Всесоюзного театрального общества.

Умер 8 сентября 1960 года.

Семья 
 Жена — И. М. Максимова.
 Дочь — пианистка Аиза Петровна Решетникова (род. 1945), заслуженная артистка России (2004).

Награды и премии 
 Заслуженный артист Якутской АССР (1941).
 Заслуженный артист РСФСР (1952).
 Народный артист Якутской АССР (1955).
 Народный артист РСФСР (1957).
 Медаль «За трудовое отличие» (1947).
 Орден Трудового Красного Знамени (1958).

Работы в театре

Актёр 
  — «Человек с ружьем» Н. Погодина — Ленин
  — «Незабываемый 1919-й» В. Вишневского — Ленин
  — «Сайсары» С. Омоллона — Ленин
 «Макар Дубрава» А. Корнейчука — Макар Дубрава
 «Ревизор» Н. Гоголя — Бобчинский и Хлестаков
 «На дне» М. Горького — Алёшка и Лука
 «Проделки Скапена» Ж. Мольера — Скапен
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Гофмаршал фон Кальб
 «Бесприданница» А. Островского — Робинзон
 «Лес» А. Островского — Счастливцев
 «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского — Барабашев
 «Таланты и поклонники» А. Островского — Нароков
 «Недоросль» Д. Фонвизина — Вральман
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Отец Павлин
 «Любовь Яровая» К. Тренёва — Швандя
 «Русские люди» К. Симонова — Глеб
 «Бронепоезд 14-69» В. Иванова — Васька-Окорок
 «Свадьба с приданым» Н. Дьяконова — Курочкин
 «Как закалялась сталь» Н. Островского — Жаркий
 «Ньюргун Боо-тур» С. Омоллона (реж. Д. Сивцев) — Сорук-Боллур
 «Кузнец Кюкюр» С. Омоллона (Д. Сивцев) — Аким
 «Айаал» С. Омоллона (Д. Сивцев) — Айыы Сээн
 «Братья» С. Ефремова — Семёнов
 «Лоокуут и Нюргусун» Т. Сметанина — Мелчес
 «Молодежь Марыкчана» Э. Эристина — Василий Манасов
 «Хитрый Будамшу» Ц. Шагжина — Порнин

Режиссёр 
  — «Семья Тарабукиных» И. Никифорова и Н. Заболоцкого
 «Проделки Скапена» Мольера
 «Мать своих детей» А. Афиногенова
  — «Финист — ясный сокол» Шестакова
  — «Семья Аллана» Г. Мухтарова (совм. с Местниковым)
 «Первые искры» А. Мальковой
 «Хитрый Будамшу» Ц. Шагжина
  — «Якутская праздничная» оратория Григоряна

Фильмография 
  — Следы на снегу — Иннокентий Назарыч Быкадыров, старик-охотник

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Саха академический театр им. П. А. Ойунского
депутаты Якутского городского совета
Народные артисты Якутской АССР
Заслуженные артисты Якутской АССР